Muziek
Fragile (Yes), een album van de rockband Yes
Fragile (Dead or Alive), een album van Dead or Alive
Fragile (Saron Gas), een album van Saron Gas
Fragile (Savia), een album van Savia
Fragile (Sting), een lied gecomponeerd door Sting
Fragile (Kerli), een single van Kerli
Fragile (band), een Slowaakse band

Film
Fragile (2005), een film uit 2005 van Jaume Balagueró
Fragile (2006), een film uit 2006 van Fredric Lean